Spodoba (asimilace) v lingvistice: 
 Hlásková spodoba (např. spodoba/asimilace znělosti)
 Skladebná spodoba, tj. atrakce (lingvistika)